

Buritis est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Buritis est une municipalité de l'État de

Voir aussi

 Buriti.

Homonymie de toponyme

pt:Buritis